(1847-1915), peintre américain,
 Marie Madeleine Seebold Molinary (1866-1948), peintre américaine.
 
Patronyme anglais